Galimi steht für:

 Félix Galimi (1921–2005), argentinischer Fechter 
 Fulvio Galimi (1927–2016), argentinischer Fechter 
 Susanna Rosaria Galimi (* 1981), italienische Sängerin und Songwriterin siehe Sushy